Sansone e Dalila  – episodio biblico
Sansone e Dalila – disegno di Jusepe de Ribera
Sansone e Dalila (Samson and Delilah) – film del 1949 diretto da Cecil B. De Mille
Sansone e Dalila  – film televisivo del 1984 di Lee Philips
Sansone e Dalila  – miniserie TV del 1996 di Nicolas Roeg
Sansone e Dalila  – opera lirica in tre atti di Camille Saint-Saëns

Dipinti

 Sansone e Dalila - dipinto di Artemisia Gentileschi
 Sansone e Dalila  – dipinto di Pieter Paul Rubens
 Sansone e Dalila  – dipinto di Antoon van Dyck
 Sansone e Dalila  – dipinto di Andrea Mantegna
 Sansone e Dalila  – dipinto di Matthias Stomer
 Sansone e Dalila  – dipinto di Jan Steen

Pagine correlate 
 Samson and Delilah